Михаи́л Овся́нников:
 Овсянников, Михаил Константинович (1927—2015) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова.
 Овсянников, Михаил Кузьмич (1909—1944) — Герой Советского Союза.
 Овсянников, Михаил Федотович (1915—1987) — советский философ, автор книг о Гегеле.